Skid Row ( maga a szó a külváros lepusztultabb, rossz közbiztonságú részeinek neve az angolszász szlengben) néven két zenekar ismert és egy nagylemez:

 Skid Row; ír együttes 1967 és 1972 között, Gary Moore debütáló zenekara
 Skid Row; 1986-ban alakult amerikai heavy metal együttes (Gary Moore engedélyével 1986-tól, első lemezük 1989)
 Skid Row, az amerikai Skid Row együttes első albuma